Stuart Ziff ist der Name folgender Personen:

* Stuart Ziff (Spezialeffektkünstler) (* 1949), US-amerikanischer Spezialeffekttechniker
 Stuart Ziff (Musiker) (* 1953), US-amerikanischer Gitarrist